Робе́р Коппе́ (; 22 апреля 1895 года — 19 июля 1952 года) — бельгийский футболист, нападающий. Олимпийский чемпион 1920 года.

Клубная карьера 
Всю карьеру нападающий провёл в ФК «Юнион». Робер Коппе сыграл 116 матчей и забил 91 гол за «Юнион». В составе «Юниона» футболист выигрывал чемпионат и кубок Бельгии.

Сборная Бельгии 
9 марта 1919 года нападающий сыграл первый матч за сборную Бельгии против Франции (2:2). В 1920 году Робер Коппе участвовал в футбольном турнире Олимпийских игр в Антверпене. В четвертьфинале бельгийский нападающий забил три мяча и помог Бельгии победить Испанию со счётом 3:1. В полуфинале против Нидерландов нападающий не забивал, Бельгия одержала победу со счётом 3:0 и вышла в финал. В финальном матче против Чехословакии Робер Коппе открыл счёт на 6 минуте, Бельгия выиграла матч со счётом 2:0. В 1924 году Робер Коппе сыграл один матч на футбольном турнире летних Олимпийских игр в Париже против Швеции: Швеция разгромила Бельгию со счётом 8:1, а для Робера этот матч стал последним за сборную Бельгии.

Достижения 
 Чемпион Бельгии: 1923
 Обладатель Кубка Бельгии: 1914
 Олимпийский чемпион: 1920

Ссылки 
 Профиль игрока
 Статистика в чемпионате Бельгии

Футболисты Бельгии
Игроки  сборной Бельгии по футболу
Игроки ФК «Юнион»
Футболисты на летних Олимпийских играх 1920 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1920 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1924 года